Dětřichov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Dětřichov, Gemeinde im Okres Liberec; siehe Dětřichov u Frýdlantu
 Dětřichov, Gemeinde im Okres Svitavy; siehe Dětřichov u Svitav
 Dětřichov nad Bystřicí, Gemeinde im Okres Bruntál
 Dětřichov u Moravské Třebové, Gemeinde im Okres Svitavy
 Dětřichov, Ortsteil von Jeseník, Okres Jeseník
 Dětřichov, Ortsteil von Uničov, Okres Olomouc